Adelobasileus cromptoni — вымерший цинодонт позднетриасовой эпохи (ок. 225 млн лет назад), единственный в роде Adelobasileus. Насекомоядное животное, размером приблизительно с мышь.

Известен по одному неполному черепу (голотип NMMNH P-12971), найденному на территории Техаса () в 1989 году палеонтологами из Музея естественной истории и науки Нью-Мексико, где и хранится находка. Научно описан  и Эдрианом Хантом в 1990 году. Родовое название происходит от  — «неясный царь», видовое дано в честь палеонтолога .

Особенности строения черепа, прежде всего устройство внутреннего уха, свидетельствуют о том, что Adelobasileus был переходной формой между более примитивными цинодонтами и триасовыми маммалиаформами. Adelobasileus жил приблизительно на 10 млн лет раньше, чем древнейшие известные маммалиаформы. Это даёт основания предполагать, что он состоял в близком родстве с общим предком маммалиаформ, в том числе и млекопитающих.

Филогения 
Хотя в традиционной, основанной на морфологии классификации Adelobasileus классифицируется как млекопитающее, он не входит в кроновую группу Mammalia.

Кладограмма по филогенетическому анализу Close et al., 2015:

См. также 
 Список родов мезозойских млекопитающих
 Маммализация териодонтов

Примечания

Литература

Ссылки 
 Видео на science.discovery.com (английский)
 Описание и фотография находки на сайте музея (английский)
 Реконструкция на сайте музея

Цинодонты
Монотипические роды синапсид
Синапсиды триасового периода
Фоссилии, описанные в 1990 году
Фоссилии из триасовых отложений США
Ископаемая фауна Северной Америки